Cariboo – regione della Columbia Britannica
Plateau Cariboo – plateau nella Columbia Britannica
Monti Cariboo – catena montuosa nella Columbia Britannica
Distretto regionale di Cariboo – distretto regionale della Columbia Britannica
Distretto elettorale di Cariboo – distretto elettorale della Colombia Britannica
Caribou – cittadina della California precedentemente chiamata Cariboo

Pagine correlate 
Caribou